Municipio de Elgin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elgin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Elgin (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Elgin (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Elgin (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Elgin (condado de Wabasha, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.
 Municipio de Elgin (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.